Это статья о глазном яблоке. Для других видов туберкулёза см. статью Туберкулёз

Фтизис глазного яблока — высохший, не функционирующий глаз. Это может быть результатом тяжелого глазного заболевания, воспаления, травмы, или результатом осложнения после хирургической операции. Лечебные функции могут включать вставку протеза, которая может последовать после энуклеации глаза.

Примечания 

Заболевания глаз
Офтальмология